Сезон 2014/2015 стал для Рома 82-м в Чемпионате Италии. После второго места в прошлом сезоне руководство нащупало тот вектор развития, который был нужен команде — приобретение известных игроков. Были куплены: Эшли Коул, Мапу Янга-Мбива, Давиде Астори, Сейду Кейта и т. д. Однако особого прогресса не наметилось, гегемонию Ювентуса в чемпионате никто не мог остановить. Итог — 2-е место во второй раз подряд.

Еврокубковая кампания для римлян началась с группового этапа Лиги чемпионов. «Волки» смогли одержать только одну победу, над московским ЦСКА 5:1. Однако ее хватило, чтобы выйти в плей-офф Лиги Европы. Пределом стала 1/8 финала, где римляне вылетели от своих соотечественников, Фиорентины.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

62.850.000

Зима 

14.400.000

Ушли из клуба

Лето 

31.700.000

Зима 

0

Общие убытки:77.250.000

Общая прибыль:31.700.000

Разница:39.550.000

Соревнования

Серия А

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок Италии

1/8 финала

1/4 финала

Лига чемпионов

Групповой этап

Лига Европы

Плей-офф

1/16 финала

1/8 финала

Статистика

Бомбардиры

Ссылки 

2014/2015
Рома